In 2011 werd het 71ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 10 april tot 17 augustus. 4 de Julho werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui